Volkány – Maros megyei falu, Románia 
 Szászvolkány – Brassó megyei község, Románia (korábbi neve Volkány)
 Zsilyvajdejvulkány – Hunyad megyei város, Románia (ismert még Vulkány és Vulkán néven is)